Lehde bezeichnet

einen Ortsteil der Stadt Lübbenau/Spreewald, Brandenburg, siehe Lehde (Lübbenau/Spreewald)
eine Ortschaft der Gemeinde Bogatynia, Polen, siehe Trzciniec Dolny

auch Brache

Siehe auch:
 Hohe Lehde
Leede
Lede (Begriffsklärung)